Chiesa di San Paolino a Firenze
Chiesa di San Paolino a Lucca
Chiesa di San Paolino a Messina 
Chiesa di San Paolino a Viareggio
Chiesa di San Paolino a Treviri